Бостанджі () — лейбгвардія султана Османської імперії 
  () — кінцева метростанція на лінії М8 Стамбульського метро
  () — станція лінії М4 Стамбульського метро
  () — залізнична станція в Кадикьой, Стамбул